Pojem Chacor (: חָצוֹר, v přepisu do angličtiny: Hatzor nebo Hazor) může označovat:
 Tel Chacor, starověké město zmiňované v biblické Knize Jozue 11,10 a archeologická lokalita začleněná do národního parku v dnešním severním Izraeli.
 Chacor ha-Gelilit, město v severním Izraeli poblíž starověkého Tel Chacor.

 Chacor, starověké sídlo na území nynějšího jižního Izraele zmiňované v biblické Knize Jozue 19,36. 
 Chacor (kibuc) (též Chacor Ašdod), zemědělská vesnice v jižním Izraeli pojmenovaná podle nedalekého starověkého sídla Chacor.
 Letecká základna Chacor, základna izraelské armády v jižním Izraeli pojmenovaná podle nedalekého starověkého sídla Chacor.

Reference